Антонио Конте може означавати више особа:
 Антонио Конте (мачевалац), италијански олимпијац у мачевању; 
 Антонио Конте (фудбалер), италијански фудбалски репрезентативац дугоготишњи играч Јувентуса